De finale van de Europacup I van het seizoen 1973/74 werd gehouden op 15 en 17 mei 1974 in het Heizelstadion in Brussel. Voor het eerst in zes jaar stond er geen Nederlandse club in de finale. Het West-Duitse Bayern München nam het op tegen het Spaanse Atlético Madrid.

Na 90 minuten stond het nog 0-0 en dus kwamen er verlengingen. De West-Duitse verdediger Hans-Georg Schwarzenbeck, bekend om zijn bikkelharde speelstijl, maakte in de tweede helft van de verlenging een overtreding. De Spanjaarden kregen een vrije trap en scoorden in de 114e minuut het eerste doelpunt van de partij. Bayern  Munchen leek op een nederlaag af te stevenen tot Schwarzenbeck zelf net voor affluiten mee oprukte en met een fraai afstandsschot de 1-1 maakte. Er kwamen geen strafschoppen, wel een terugwedstrijd. In die terugwedstrijd won Bayern Munchen  van Atlético Madrid met 4-0. Uli Hoeneß en Gerd Müller scoorde elk twee keer.

De Belgische scheidsrechters Vital Loraux en Alfred Delcourt floten elk een wedstrijd.

Wedstrijd

1974
Europacupvoetbal 1973/74
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Laken
FC Bayern München
Atlético Madrid
Europacup I 1974